Horse Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Horse Creek Township (North Carolina)
 Horse Creek Township (South Dakota)